Personen
 Adrie van der Poel 1959, wielrenner
 Beatrice van der Poel 1966, zangeres
 David van der Poel 1992, wielrenner
 Egbert Lievensz. van der Poel 1621-1664, kunstschilder
 Frits van der Poel 1932-1987, journalist
 J.F. van der Poel 1937, kinderboekenschrijver
 Johannes van der Poel 1909-1981, predikant
 Madelon van der Poel 1983, musicalactrice en zangeres
 Mathieu van der Poel 1995, wielrenner
 Nils van der Poel 1996, Zweeds langebaanschaatser
 Sander van der Poel 1986, stemacteur
 Willem van der Poel 1926, natuurkundige, informaticus en hoogleraar

Dit zijn Nederlanders, tenzij de nationaliteit wordt genoemd.

 Overig
 GP Adrie van der Poel, veldritwedstrijd in Nederland